Rajgarh (Madhya Pradesh) — cidade no estado indiano de Madhya Pradesh
 Rajgarh (Himachal Pradesh) — vila no estado indiano de Himachal Pradesh
 Distrito de Rajgarh — na Índia

Desambiguação